Bene steht für:
 Bene (Ukraine), Ort in der Oblast Transkarpatien, Ukraine 
 Bene (Kreta), antike Stadt auf Kreta
 Bene Lario, Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Bene Vagienna, Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 Bene (Unternehmen), österreichischer Büromöbelhersteller
 Bene, früherer Künstlername von Benee (* 2000), neuseeländische Musikerin
 Bene (Note), Note (Bewertungsstufe) bei akademischen Abschlüssen

Bene ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Ferrarese del Bene (1759–nach 1803), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Carmelo Bene (1937–2002), italienischer Theater- und Filmregisseur
 Ferenc Bene (1944–2006), ungarischer Fußballspieler
 Ferenc Bene (Fußballspieler, 1978) (* 1978), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Gusztáv Bene (1911–1993), ungarischer Boxer
 Hans Bene (1872–1943), deutscher Konteradmiral
 László Bene (1924–1977), ungarischer Boxer
 Ludwig Bene (1837–1920), deutscher Generalleutnant
 Márton Bene (* 1986), ungarischer Skirennläufer
 Mihaela Bene (* 1973), rumänische Kanutin
 Otto Bene (1884–1973), deutscher Diplomat
 Rhianos von Bene (auch Rhianus Cretensis), griechischer Dichter 
 Róbert Bene (* 1995), ungarischer Volleyballspieler 
 Sennuccio del Bene († 1349), italienischer Dichter

Siehe auch:
 Bene valete („lebt wohl“), Schlusswunsch mittelalterlicher Urkunden
 Bene Merenti
 Behne
 Benne
 DelBene